Улица Ми́ра — улица города Балашиха Московской области.

Улица расположена в микрорайоне Балашиха-1, проходит параллельно линии Московской железной дороги на участке Реутово — Балашиха (в 645 метрах к юго-востоку от платформы Горенки) и Объездному шоссе, пересекает улицу Победы (на западе) и Советскую улицу (на востоке).

Нумерация домов — от Советской улицы. К югу от улицы Мира расположен квартал Молодёжной улицы, к северу — гаражи и автостоянки.

Учреждения 

 № 5-А — Балашихинское управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области
 № 9 — ДОУ "Детский сад № 5 «Медвежонок»

См. также 
 Список улиц Балашихи

Балашиха
Улицы Балашихи